ОБИ может означать:
 ОБИ —  немецкая торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI.
 ОБИ — аббревиатура от Общество баварских иллюминатов.